Numicius ist ein römischer Name und steht für:

 Numicius, römisch-mythologischer Fluss und Flussgott
 Titus Numicius Priscus, römischer Konsul, 469 v. Chr.
 Titus Numicius, römischer Volkstribun, 321 v. Chr.